2 miejscowości w Polsce: 
 Gozdy – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio 
 Gozdy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Mochowo